Narborough hace referencia a:
 Narborough (Norfolk), Inglaterra
 Narborough / Enderby, Leicestershire, Inglaterra